Pygodelphys är ett släkte av kräftdjur. Pygodelphys ingår i familjen Notodelphyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Pygodelphys